Wightman est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
, homme politique vert écossais
Arthur Wightman (1922-2013), mathématicien et physicien américain
 (né en 1976), homme politique australien en Tasmanie
 (1938-1983), historien et archéologue britannique
 (c. 1580-1612), ecclésiastique anglais, dernier brûlé pour hérésie
Hazel Hotchkiss Wightman (1886-1974), joueuse de tennis américaine
Jake Wightman (né en 1994), athlète britannique 
 (1938-2017), homme politique américain dans le Nebraska
 (c. 1665-1722), militaire et officier britannique
 (1909-1994), collecteur et bibliophile américaine
 (née en 1959), danseuse exotique américaine
 (né en 1974), électrochimiste et professeur américain
Natasha Wightman, actrice britannique
 (1899-1981), homme politique canada au Manitoba
, acteur américain
 (1811-1888), peintre américain
 (1808-1882), éducateur et évêque américain

Toponyme

, communauté de l'Iowa
, communauté de la Virginie
, communauté de l'Ohio

Voir aussi
Wightman Cup, compétition de tennis féminin
(5161) Wightman, astéroïde de la Ceinture principale
Axiomes de Wightman, théorie quantique des champs

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme